

Filosofia
Decade – uno dei nomi con cui era conosciuto il simbolo sacro della tetraktys pitagorica

Matematica 
Decade – unità di misura dell'intervallo tra due valori in cui il secondo è uguale a 10 volte il primo

Metrologia 
Decade – periodo di tempo

Musica 
Decade – album di Neil Young del 1977
Decade: Greatest Hits – album dei Duran Duran del 1989
Decade (Live at the El Mocambo) – album dei Silverstein del 2010
Decade – album dei Calibro 35 del 2018